Shirak (em língua arménia Շիրակ; ) é uma das dez províncias da Arménia, situada no extremo noroeste do país, fazendo fronteira com a Turquia a oeste e a Geórgia a norte, sendo a sua capital a cidade de Gyumri e sendo acessível pelo Aeroporto Internacional de Shirak.

Além da capital, a segunda maior cidade do país e maior da região, em Shirak existem ainda duas outras cidades («comunidades urbanas»): Artik e Maralik, e 116 «comunidades rurais».

História 
A história antiga de Shirak é semelhante à do seu vizinho vale de Ararate, que foi descoberto por arqueólogos ter sido habitado à 250.000 anos atrás, com o crescimento de povoações ao longo do vale Akhurian a começar por volta de 9000 a.C. 
Baseada na agricultura, a região não possuía centros metalúrgicos como os encontrados no Sul, mas ainda assim encontraram-se povoados sofisticados.

Monumentos históricos 
Na região de Shirak encontram-se vários monumentos, citem-se por exemplo os mosteiros de Marmashen, de Aroutj e de Lmpat, que datam da Idade Média. Marmashen compõe-se de duas igrejas e de três outras actualmente em ruínas, tendo o conjunto sido construído entre os séculos X e XIII, à semelhança de Aroutj. Lmpat é mais antigo, tendo sido construído entre o século VI e o século X. 

Estes três locais eram bastante conhecidos na Idade Média e actualmente são um importante testemunho da arquitectura arménia daquela época.

Geografia 

Shirak tem como vizinhas as marzer de:
 Lorri - este
 Aragatsotn - sul

Demografia

Referências

Ligações externas 
  Guia de Shirak, por Rick Ney
  Guia Turístico da Marz de Shirak
  Museu Regional de Shirak

Províncias da Armênia